Název Jiřetín má více významů:

sídla

 Jiřetín pod Jedlovou – obec v okrese Děčín
 Jiřetín pod Bukovou – obec v okrese Jablonec nad Nisou 
 Český Jiřetín – obec v okrese Most
 Horní Jiřetín – město v okrese Most
 Dolní Jiřetín – část města Horní Jiřetín v okrese Most

vrchol

 Jiřetín (Dolnooharská tabule) (252 m) – vrch v okrese Litoměřice asi 2 km jižně od obce Klapý